Os detectores são aparelhos ou máquinas cuja finalidade é a de assinalar a presença de uma substância ou de um corpo em determinado meio ambiente. Por outras palavras é um dispositivo que muda de estado na presença de um elemento ou de uma situação para o qual foi  especificamente concebido.  

O trabalho que os físicos fazem para identificar a partícula que passou pelo detector é equivalente à maneira como alguém que estuda as pegadas deixada na lama. Tamanho, forma, direcção e profundidade da marca deixadas podem revelar o tipo de animal que a provocou. As partículas também deixam traços que a identificam. 

Actualmente os detectores da física de partículas são constituídos por várias camadas de sub-detectores, cada um especializado num particular tipo de partículas.

Tipos de sub-detectores
Na física utilizam-se principalmente três tipos de sub-detectores :
 detectores de movimento - detectam e revelam o traço deixado pela partícula;
 calorímetros - param, absorvem e medem a energia da partícula;
 detectores de identificação - identificam o tipo da partícula utilizando várias técnicas.

Para ajudar a identificar as partículas, os detectores normalmente utilizam campos magnéticos que tem a capacidade de encurvar as partículas. A partir da curvatura os físicos podem calcular o momento da partícula e ajudar a identificá-la. Quanto mais forte é o momento menos elas encurvam.

Detectores de movimento
Os detectores de movimento revelam a passagem de partículas electricamente carregas pelo traço que deixam. Efeito idêntico ao de um avião que não se vê pela altura a que voa, mas sabe-se que é um pelo rastro que deixa no céu.

Calorímetros
Os calorímetros medem a energia deixada por uma partícula que os atravessa. Normalmente é desenhado para parar ou absorver a partícula resultante da colisão, forçando-a a depositar toda a sua energia dentro do detector. Tipicamente, são aparelhos feitos em camadas de material muito denso, tal como o chumbo, e camadas de um elemento activo, como o argão. Os calorímetros electromagnéticos medem a energia de partículas de luz - elétrão e fotão - quando interagem com partículas carregada electricamente dentro da matéria.
Hadronic calorimeters sample the energy of hadrons (particles containing quarks, such as protons and neutrons) as they interact with atomic nuclei.

Detectores de identificação
Os detectores de identificação são de dois tipos:

 Radiacção Cherenkov : a luz emitida quando uma partícula carregada se desloca a uma velocidade superior à da luz num determinado meio material;
 Radiacção de transição: esta radiação é produzida por uma partícula carregada muito rápida quando atravessa a barreira entre dois isoladores eléctricos com diferentes resistências à corrente eléctrica. O fenómeno está ligado com a energia da partícula e distingue diferentes tipos de partículas.

Modelos

Comerciais
 Detector de Bordas de Canny - fotografia 
  Detector de fumaça/fumo 
 Detector de mentiras ou polígrafo
 Detector de metais
 Detector de movimento
 Detector de radar (Naxos)

Científicos
Em física são muito utilizados na detecção de partículas em laboratórios como os de SLAC, de Fermilab ou do CERN. Vão de pequenos aparelhos com alguns centímetros a gigantescos aparelhos com centenas de toneladas como os do  LHC no CERN.

As câmaras
 Câmara de bolhas
 Câmara de faíscas
 Câmara de ionização
 Câmara proporcional multifios ou câmara de fios
 Câmara de Wilson ou câmara de nuvens

Os detectores
 Detector a cintilação
 Detector de neutrinos
 Detector electrónico ou sensor
 Detector semicondutor

Os contadores
 Contador Geiger
 Contador proporcional a gás

Detectores